Pathétique (frz. „pathetisch“) wird bei verschiedenen Musikwerken als Zusatzbezeichnung verwendet:

 Klaviersonate Nr. 8 (Beethoven) von Ludwig van Beethoven
 6. Sinfonie (Tschaikowski) von Pjotr Iljitsch Tschaikowski

Ferner ist das Wort Teil des Romantitels Symphonie Pathétique (Roman von Klaus Mann)

Siehe auch:
 Pathetik